Wilhelm Uhde, un collectionneur, galeriste et critique d'art allemand ;
 Anne-Marie Uhde, sœur du précédent, une artiste-peintre allemande ;
 Friedrich Uhde, un ingénieur allemand ;
 Uhde GmbH, une société allemande fondée par Friedrich Uhde en 1921.
 Kruppe Uhde, une société allemande née de la fusion de Kruppe et de Uhde GmbH en 1997.
 Hermann Uhde, un baryton-basse wagnérien allemand 
 Fritz von Uhde, un peintre allemand de la Sécession

Notes et références